3 miejscowości w Polsce:
 Górny Młyn – osada w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec
 Górny Młyn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Górny Młyn – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie